Amqui est un mot provenant de la langue micmaque.

Toponymes



Amqui est une ville dans La Matapédia.
 Lac Amqui est un lac dans l'agglomération de La Tuque.